Николас Александр Матурана Канео (; родился 8 июля 1993 года в Сантьяго, Чили) — чилийский футболист, атакующий полузащитник «Коло-Коло», на правах аренды выступающий за «Универсидад де Консепсьон».

Клубная карьера 
Николас — воспитанник футбольной академии клуба «Универсидад де Чили». Он был включен в заявку основной команды на сезон Клаусуры 2011. 24 апреля в матче против «Палестино» Матурана дебютировал в чемпионате Чили, выйдя в стартовом составе. В своем первом сезоне Николас стал чемпионом страны, приняв участие в 1 матче. В Апертуре 2011 Матурана отметился 4 выходами на поле и вновь выиграл чемпионат.

В декабре 2011 года Николас перешёл в «Рейнджеос» из Талька на правах полугодовой аренды для получения игровой практики. 6 февраля 2012 года в матче против «Унион Сан-Фелипе» он дебютировал за новый клуб. За «рейнджеров» Матурана провел 10 матчей после чего вернулся в «Универсидад».

Из-за высокой конкуренции летом 2012 года он снова вынужден был уйти в аренду. Новой командой Матураны стал клуб Примеры B «Барнечеа». 19 августа в поединке против «Консепсьон» Николас дебютировал во втором дивизионе чилийского первенства. 21 октября в матче против «Курико Унидо» первый гол Матураны за новый клуб стал единственным во встрече. За «Барнечеа» полузащитник провел 10 матчей и забил 4 мяча после чего вернулся в расположение «Универсидад де Чили». В начале 2015 года Николас на правах аренды присоединился к испанскому «Алькояно». 15 марта в матче против «Бадалоны» он дебютировал в Сегунде B.

Вторую половину сезона Матурана провёл в аренде в «Палестино». 28 июля в матче против «Аудакс Итальяно» он дебютировал за новый клуб. 26 сентября в поединке против «Депортес Икике» Николас забил свой первый гол за «Палестино». По окончании аренды Матурана вернулся в «Универсидад де Чили».

В начале 2017 года Николас перешёл в мексиканскую «Некаксу». 15 января в матче против «Леона» он дебютировал в мексиканской Примере. За полгода, проведённых в команде, Матурана не сумел закрепиться в основном составе мексиканского клуба, он сыграл 10 матчей, но в основном выходил на замены, в общей сложности получив 208 минут игрового времени.

20 июня 2017 года Матурана был представлен в качестве игрока «Коло-Коло», болельщиком которого он являлся с детства. 31 августа Николас дебютировал в составе «Коло-Коло» в матче против «Депортес Антофагаста», выйдя на замену на 62-й минуте вместо Луиса Саласа.

Международная карьера 
В начале 2013 года Матурана в составе молодёжной сборной Чили принял участие в молодёжном чемпионате Южной Америки в Аргентине. На турнире он сыграл в матчах против команд Аргентины, Уругвая, Боливии, Перу, Колумбии и дважды Парагвая. В поединке против парагвайцев Николас забил гол.

Летом того же года Матурана принял участие в молодёжном чемпионате мира в Турции. На турнире он сыграл в матчах против сборных Ирака, Египта, Англии, Хорватии и Ганы

Достижения 
  Чемпион Чили (3): Клаусура 2011, Апертура 2011, 2017
  Обладатель Кубка Чили (1): 2012/13
  Обладатель Суперкубка Чили (1): 2017 (не играл)
 Обладатель Южноамериканского кубка (1): 2011

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Чили
Игроки сборной Чили по футболу (до 20 лет)
Игроки ФК «Универсидад де Чили»
Игроки ФК «Барнечеа»
Игроки ФК «Рейнджерс» Талька
Игроки ФК «Депортес Икике»
Игроки ФК «Алькояно»
Игроки ФК «Палестино»
Игроки ФК «Некакса»
Игроки ФК «Коло-Коло»
Игроки ФК «Универсидад де Консепсьон»